Скарамуш:

 Скарамуш — персонаж-маска итальянской комедии дель арте.
 «Скарамуш» — роман Рафаэля Сабатини.
 «Скарамуш» — фильм 1923 года режиссёра Рекса Ингрема (США).
 «Скарамуш» — фильм 1952 года режиссёра Джорджа Сидни (США).
 «Скарамуш» — фильм 1963 режиссёра Антонио Исаси-Исасменди (Франция, Испания).